Espinilla puede referirse a:
 La espinilla o comedón; grano que aparece en la piel por obstrucción de los folículos pilosos debida a la acumulación de grasa.
 La espinilla, parte anterior de la canilla de la pierna, opuesta a la pantorrilla.
 La espinilla (Ononis spinosa), planta herbácea perenne, de la familia de las fabáceas.
 Espinilla, capital del municipio de Hermandad de Campoo de Suso, en la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Espinilla, localidad del XV departamento de Presidente Hayes (Paraguay).

Enlaces externos